

Brésil 
 Santa Catarina est un état du sud du Brésil.
 Île de Santa Catarina est une île dans l'Océan Atlantique.
 Santa Catarina Voleybol Clube (volley-ball féminin) est un club de volley-ball féminin brésilien.

Cap Vert
Santa Catarina (municipalité du Cap-Vert)

Portugal 
 Santa Catarina (Lisbonne) est une freguesia de Lisbonne.
 Santa Catarina (Caldas da Rainha) est une freguesia du District de Leiria.
 Santa Catarina da Serra est une freguesia du District de Leiria.
 Le Manoir de Santa Catarina, palais situé dans la paroisse civile de São Pedro, dans la municipalité de Angra do Heroísmo, sur l'île de Terceira, aux Açores.

Guatemala 
 Santa Catarina Pinula est une ville du Guatemala.
 Santa Catarina Barahona est une ville du Guatemala.

Mexique 
 Santa Catarina (Nuevo León)

Sao Tomé-et-Principe 
 Santa Catarina est une localité du district de Lembá.

Autre 
 Santa Catarina Pro est une épreuve du championnat de surf.